Xingu peut faire référence à :
 le Rio Xingu, un affluent de l'Amazone,
 le peuple Xingu, vivant le long du Rio Xingu,
 l'Embraer EMB-121 Xingu, un avion d'affaires construit par Embraer,
 la bière Xingu, une bière brésilienne,
 Sternopygus xingu, une espèce de poisson électrique,
 Xingu, un film brésilien réalisé par Cao Hamburger en 2011
Xingu, une nouvelle d'Edith Wharton, publiée en France sous le titre Xingu, trad. Claudine Lesage, Paris, Mille et une nuits.